Rothkopf ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Rothkopf (* 1955), deutscher Organist, Pianist und Musikpädagoge
 David Rothkopf (* 1955), US-amerikanischer Journalist und Politiker

Siehe auch
 Rotkopf